Ramon Mitra ist der Name folgender Personen:

* Ramon Mitra junior (1928–2000), philippinischer Politiker
 Ramon Mitra III (* 1964), philippinischer Politiker